Ринок — місце роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів; роздрібний ринок; базар.

Ринок — місце, де відбуваються відносини купівлі-продажу товарів і послуг у грошовій формі (БО-16-1, 2017р.).
 Ринок збуту — сфера ринкової економіки, що споживає вироблені товари та послуги і визначає їх необхідну кількість та ціну.
 Чорний ринок — сфера нелегального товаро-грошового обігу, товарообігу.

Ринок — сфера товарного обміну; пропозиція і платоспроможний попит на товари у масштабі світового господарства, країни або окремих її районів.
 Аграрний ринок
 Організований аграрний ринок
 Валютний ринок — система фінансово-економічних відносин, пов'язаних із здійсненням операцій купівлі-продажу (обміну) іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.
 Вільний ринок
 Електронний ринок
 Зовнішній ринок — сфера товарного обміну, що виходить за національні межі.
 Ринок нерухомості
 Іпотечний ринок — складова частина ринку позикових капіталів; тут акумулюють довготермінові грошові накопичення через випуск іпотечних облігацій, що використовуються для надання кредитів під заставу нерухомості.
 Кліринговий ринок — система безготівкових розрахунків, базована на зарахуванні взаємних вимог, зобов'язань.
 Контрольований ринок — ринок, на якому пропозиція, попит та ціни формуються під впливом державних і майнових органів.
 Ринок послуг
 Ринок праці
 Ринок цінних паперів — частина ринку позичкових капіталів, де купуються та продаються цінні папери, а також здійснюється їхня емісія.
 Первинний ринок цінних паперів
 Вторинний ринок цінних паперів
 Світовий ринок — сукупність національних ринків країн, зв'язаних між собою зовнішньою торгівлею.
 Ринок фінансових послуг
 Фінансовий ринок
 Грошовий ринок
 Фондовий ринок

Див. також 
 Ринок — історична пам'ятка у Володимирі.
 Невиробнича сфера

Джерела